Ermanno Carlotto – włoski wojskowy
"Ermanno Carlotto" – włoska kanonierka nazwana na cześć Ermanno Carlotto
 Johann Karl Loth – niemiecki malarz znany jako Carlotto